Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2019 fand vom 23. August bis 8. September 2019 statt. Sie wurde erstmals in vier Ländern ausgetragen; Gastgeber waren Polen, Slowakei, die Türkei und Ungarn. Die Teilnehmerzahl wurde auf 24 Mannschaften erhöht. Serbien gewann das Finale gegen die Türkei und verteidigte damit seinen Titel erfolgreich. Den dritten Platz belegte Italien. Die deutsche Mannschaft schied im Viertelfinale gegen die am Ende viertplatzierten Polinnen aus.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei galt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhielt der Sieger drei Punkte, der Verlierer ging leer aus. Bei einem 3:2 gab es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale, in dem über Kreuz gespielt wurde (A1 gegen C4, B1 gegen D4 usw.). Danach ging es im K.o.-Modus weiter.

Spielstätten 
Die Europameisterschaft wurde in vier Sportstätten ausgetragen. Die Austragungsorte waren Ankara, Bratislava, Budapest und Łódź, wobei die Halbfinalspiele und das Endspiel in der Türkei stattfanden.

Spielplan 
Die Gruppenauslosung fand am 23. Januar 2019 im Sepetçiler Köşkü in Istanbul statt. Der Spielplan wurde am 1. Februar 2019 veröffentlicht.

Erste Runde

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website zum Turnier (englisch)
 Informationen der CEV (englisch)
 Informationen des DVV

Einzelnachweise 

2019
Europameisterschaft Frauen